Max Dwinger (1870–1939) – holenderski szermierz, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1908 r.
 Max Dwinger (1943) – holenderski szermierz, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1960 r.